Рогалёв — фамилия. Известные носители:

 
 Рогалёв, Игорь Ефимович (род 1948) — советский и российский композитор
 Рогалёв, Пётр Леонтьевич (1912—1988) — советский военный деятель, полковник. Герой Советского Союза.
 Рогалёв, Фёдор Фёдорович (1891—1937) — советский военный деятель, комдив.

См. также 
 Рогалев